Gourgaud ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspard Gourgaud (1783–1852), französischer General
 Jean-Henry Gourgaud  (1743–1809), französischer Schauspieler, siehe Dugazon (Schauspieler)
 Pierre-Antoine Gourgaud (1706–1774), französischer Schauspieler, siehe Dugazon père